Cirkus je lahko:

 Cirkus, potujoče zabavišče z akrobati, klovni in dresiranimi živalmi
 Cirkus, film iz leta 1928
 Leteči cirkus Montyja Pythona, britanska televizijska serija (1969—1974)
 Ljudski demokratični cirkus Sakešvili, dramsko delo iz leta 2016